

Sigle 
 Multirole Acoustic Stabilized System – sistema d'arma non letale della Sitep Italia
 Massachusetts – stato federale degli Stati Uniti d'America

Abbreviazioni 
 Massachusetts – stato federale degli Stati Uniti d'America

Altro 
 Mass – industria italiana di abbigliamento sportivo
 Jochen Mass – ex pilota automobilistico tedesco
 Mass – messa da requiem di Leonard Bernstein
 The Mass – album musicale del gruppo Era
 MASS – album di Federico De Caroli del 2017
 Mass – singolo degli Yellow Magic Orchestra del 1981
Mass – film del 2021 diretto da Fran Kranz